Cagancha puede hacer referencia a:
Batalla de Cagancha, batalla que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1839 y fue parte de la llamada Guerra Grande.
Plaza de Cagancha, una de las plazas características de la capital uruguaya, Montevideo. Se encuentra ubicada en la principal arteria montevideana, la Avenida 18 de Julio. 
Arroyo Cagancha, arroyo uruguayo, afluente del río Santa Lucía. Se encuentra ubicado en el departamento de San José, al oeste de Montevideo. 
Arroyo Cagancha (Extremadura), arroyo que atraviesa diversas localidades de Extremadura, España.